Third Degree (Flying Colors) - album van de Amerikaanse band Flying Colors
 Third Degree (Johnny Winter) - album van de Amerikaanse zanger Johnny Winter
 Third Degree (Eddie Boyd) - song van de Amerikaanse zanger Eddie Boyd
 Third Degree (band) - Poolse band